Treći stupanj nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1980./81., su činile republičke lige

Hrvatska 

Također i pod nazivima i pod nazivima Hrvatska republička nogometna liga, Jedinstvena hrvatska nogometna liga

 Izvori:  
 80 godina NK Segesta (1906-1986)  
 Narona / Neretva

Bosna i Hercegovina 

 Izvori:  
 FK Rudar Ljubija 1929-1992  
 forum.sportsport.ba

Crna Gora

Unutrašnje poveznice 
 Prva savezna liga 1980./81.

Vanjske poveznice

Izvori 
 

 

1980-81
 3